Cantarutti ist der Familienname folgender Personen:

Luca Azzano Cantarutti (* 1963), venezianischer Politiker und Rechtsanwalt
Robby Cantarutti (* 1966), italienischer Architekt und Designer